Topshelf Open 2014 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2014 году турнир прошёл с 15 по 21 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Николя Маю
 в женском одиночном разряде —  Симона Халеп
 в мужском парном разряде —  Максим Мирный и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Ирина-Камелия Бегу и  Анабель Медина Гарригес

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Фернандо Вердаско (№ 23 в мире на тот момент), впрочем испанец не смог подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале. Титул же разыграли Роберто Баутиста-Агут и Беньямин Беккер: обладавший более высоким рейтингом испанец в четвертьфинале переиграл прошлогоднего чемпиона — Николя Маю, в полуфинале лишь на решающем тай-брейке переиграл Юргена Мельцера (№ 8 посева), а финале долгое время уступал более опытному немцу — отдав несеянному сопернику первый сет и доигравшись до тай-брейка во втором, но, в итоге, смог переломить ситуацию и выиграл ещё один затяжной матч и свой первый титул в основном туре ассоциации. Беккер, до этого не игравший в матчах подобного уровня пять лет, уступил свой второй финал в основном туре.

Парный турнир собрал менее ровный состав и до полуфинала ни одна из сеянных команд из борьбы не выбыла, а титульный матч, в итоге, свёлся к противостоянию первого и четвёртого альянса посева: Хория Текэу, защищавший свой прошлогодний титул уже не вместе с Максимом Мирным (не приехавшим в 2014 году в Нидерланды вовсе), а в паре с местным теннисистом Жаном-Жюльеном Ройером, сравнительно уверенно подтвердил свой статус, лишь раз за турнир доигравшись до тай-брейка. В финале нидерландец и румын переиграли четвёртых сеянных — Сантьяго Гонсалеса и Скотта Липски. Данный успех на кортах Хертогенбоса стал для Текэу четвёртым за последние пять сезонов.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 3 в мире на тот момент). Румынка не смогла подтвердить свой прошлогодний титул, отказавшись от борьбы во втором раунде из-за болей в грудном отделе позвоночника. В её отсутствие не слишком удачно сложился приз у всех сеянных, а сильнейшая из них — Клара Коукалова — уступила в полуфинале. Титул же в итоге достался Коко Вандевеге, начавшей нидерландское соревнование с отборочного турнира и в финале переигравшей Чжэн Цзе. 22-летняя американка до этого лишь раз играла в титульных матчах на подобном уровне и тогда — в Стенфорде в 2012 году — также начала свой турнир с квалификации.

Женский парный приз, как и мужской, получил свою главную интригу лишь в тот момент, когда сетку соревнования покинули все несеянные дуэты: у дам такой расклад оказался более выгодным для третьей и четвёртой пары посева — новозеландка Марина Эракович и испанка Аранча Парра Сантонха до финала не отдали соперницам ни сета, а в титульном матче смогли выиграть первый гейм лишь в начале второго сета матча против нидерландки Михаэллы Крайчек и француженки Кристины Младенович, однако этот момент стал ключевым в выравнивании хода игры — Марина и Аранча оказались удачливее соперниц в равной игре, выиграв сначала тай-брейк второй партии, а затем и решающий удлинённый гейм. Обе чемпионки турнира-2013 принимали участие и в соревновании-2014, но в разных командах, и обе проиграли Крайчек и Младенович: Ирина-Камелия Бегу (вместе с Ваней Кинг) — уже на старте, а Анабель Медина Гарригес (вместе с Ярославой Шведовой) — в полуфинале. Эракович впервые в своей карьере в туре ассоциации смогла выиграть один и тот же турнир более одного раза: в Хертогенбосе она впервые победила в 2008 году; для Парры Сантонхи нидерландский титул стал первой подобной победой на травяном покрытии.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Беньямина Беккера со счётом 2-6, 7-6(2), 6-4.
 Баутиста-Агут выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Беккер уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= П. Лоренци
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ж. Соуза
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М. Павич
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= А. Гонсалес
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= И. Сейслинг
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Т. де Баккер
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Б. Клан
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Д. Турсунов
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Гранольерс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Беккер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=6| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Села
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Пер
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=62
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л. Росол
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Я.-Л. Штруфф
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Лайович
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= В. Поспишил
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Ж. Соуза
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М. Павич
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Т. де Баккер
| RD2-score03-1=w
| RD2-score03-2=/
| RD2-score03-3=o
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Д. Турсунов
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Б. Беккер
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Села
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Я.-Л. Штруфф
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= В. Поспишил
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Ж. Соуза
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Т. де Баккер
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Б. Беккер
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= В. Поспишил
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= Ж. Соуза
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Б. Беккер
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Коко Вандевеге обыграла  Чжэн Цзе со счётом 6-2, 6-4.
 Вандевеге выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
 Чжэн уступила 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Аранча Парра Сантонха /  Марина Эракович''' обыграли  Михаэллу Крайчек /  Кристину Младенович со счётом 0-6, 7-6(5), [10-8].
 Парра Сантонха выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Эракович выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2014
 WTA Тур 2014
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2014 года
2014